Fotboll vid Centralamerikanska och karibiska spelen 1950 avgjordes mellan den 26 februari och 14 mars i Guatemala. Turneringen vanns av  före värdnationen  och .

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Playoff

Finalomgång

Tabell

Matcher

Anmärkningslista

Källor
Rsssf.com

Centralamerikanska och karibiska spelen, herrar
1950, herrar
Centralamerikanska och karibiska spelen 1950, herrar